Isaac Veillon (1733-1817), homme politique français d'origine suisse
  (1793–1859), homme politique et magistrat suisse
 Auguste Veillon (1834–1890), peintre suisse
  (1865–1932), physicien suisse
 Charles Veillon (1809-1869), avocat, homme politique et militaire vaudois
 Charles Veillon (1900-1971), personnalité suisse des affaires, mécène et créateur de prix littéraires
 Pierre-François Veillon (né en 1950), personnalité politique suisse
  (né v. 1950), général américain
 Jean-Michel Veillon (né en 1959), musicien français
 Astrid Veillon (née en 1971), actrice française
 Vincent Veillon (né en 1986), animateur de radio et de télévision et humoriste suisse, fils de Pierre-François
 Paul-Antoine Veillon (né en 1992), acteur français

Deux prix littéraires tirent leur nom de Charles Veillon et de la fondation créée par lui :
 Prix Charles Veillon
 Prix européen de l'essai Charles Veillon